Sibylline et le petit cirque est le 4ème album de la série Sibylline mais aussi la onzième histoire de cette série de Raymond Macherot qui fut publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

L'album fut publié aux éditions Dupuis en 1974 et comporte également l'histoire Sibylline et la baguette rose.

Univers

Synopsis 
Sibylline et Taboum partent en vacances et rencontrent une petite troupe d'animaux de cirque en fuite et ensuite un lutin qui essaie de fuir un méchant magicien qu'ils rencontreront également.

Personnages 
Les souris Sibylline et Taboum

Le magicien Pistolard le renard

Le rat Anathème

Historique

Publication

Revues 
Les deux récits de cet album furent publiés dans un premier temps dans le magazine Spirou

Le petit cirque en 1970 dans les numéros 1694 à 1705

La baguette rose en 1971 dans les numéros 1747 à 1750

Album 
L'album Sibylline et le petit cirque fut publié pour la première fois en 1974 aux éditions Dupuis. Il intègre également le récit Sibylline et la baguette rose.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1970
Cirque dans la bande dessinée